Pisa, ciutat italiana de la Toscana.
 República de Pisa, república marinera de l'edat mitjana
 Pisa (Èlide), antiga ciutat grega d'Èlide.
 Pisa (ceràmica)
 Programa PISA, informe de l'OCDE sobre l'avaluació internacional d'estudiants.
 Cinema Pisa, antic cinema de Cornellà de Llobregat.